Harbourg (Harburg), arrondissement rural en Basse-Saxe
 Harbourg (Harburg), ville en Bavière
 Harbourg (Harburg), arrondissement municipal de la ville de Hambourg
 Harbourg (Harburg), quartier de la ville de Hambourg, situé dans l'arrondissement municipal homonyme.